Miejscowości w USA:
 South Salem – wieś w stanie Ohio, w hrabstwie Ross
Gminy w USA:
 South Salem (ang. South Salem Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Greenwood